Gallée ist der Familienname von 

 Heinz Bruno Gallée (1920–1996), österreichischer Architekt, Maler, Grafiker, Bühnenbildner und Hochschullehrer
 Johan Hendrik Gallée (1847–1908), niederländischer Germanist, Anglist und Niederlandist
 Malte Gallée (* 1993), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)